Il doppio del torneo di tennis Singapore Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jeremy Bates e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Sander Groen e Grant Stafford 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jeremy Bates /  Christo van Rensburg (Campioni)
 Sander Groen /  Grant Stafford (finale)

 Wayne Arthurs /  Lars-Anders Wahlgren (primo turno)
 Neil Borwick /  Simon Youl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 1993